«Королівський шлях» (Via Regia) — назва найстарішого та найдовшого (4500 км) сухопутного зв'язку між Східною й Західною Європою (від Києва до узбережжя Атлантики). Королівський шлях існує вже понад 2000 років і поєднує вісім європейських держав, в тому числі і Україну. Шлях починається в Іспанії й проходить через Францію, Німеччину, Польщу, Україну, від нього йде відгалуження до Білорусі та Литви. Багато років тому по ньому ходили студенти, митці, торговці, несучи в інші країни свою культуру. Свого часу Віа Регією подорожувала королева Франції Анна Ярославна.

Нині це Європейський транспортний коридор СІІІ.

Див. також

 Королівський шлях (проект Ради Європи)
 Міжнародні транспортні коридори

Джерела
 Євробюлетень. 2011. № 2. С. 21.
 http://zik.com.ua/ua/news/2005/05/30/11048
 http://www.ut.net.ua/Society/7659 
Історичні дороги і шляхи